Cellettes (Charente)
 Cellettes (Loir-et-Cher)